Graadmeter (Pinguin Radio), een hitlijst van Pinguin Radio
 Onderscheidingscriterium, een maatstaf die gebruikt wordt om een indeling of rangschikking te maken